En Pologne, Imielno peut faire référence à :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Imielno, un village du powiat de Gniezno
 Imielno, un village du powiat de Słupca

dans la voïvodie de Łódź
 Imielno, un village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Imielno, une gmina
 Imielno, un village, chef-lieu de la gmina précédente